Genade (christelijk geloof)
 Gratie, kwijtschelding van straf